Garveia är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Wright 1859. Garveia ingår i familjen Bougainvilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Garveia